Hoz puede hacer referencia a:

Herramienta
 Hoz, herramienta agrícola.

Geomorfología
 Hoz, término geomorfológico.

Anatomía
 Hoz del cerebro, membrana que separa los hemisferios cerebrales.

Localidades en España
 Hoz de Abajo y Hoz de Arriba, localidades de Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria.
 Hoz de Anero, en el municipio de Ribamontán al Monte, en Cantabria.
 Hoz de Mena, en el municipio de Valle de Mena, en la provincia de Burgos.
 Hoz de Valdivielso, en el municipio de Merindad de Valdivielso, en la provincia de Burgos.